Фестиваль:
 Фестиваль — массовое празднество.
 «Фестиваль» — советский ламповый радиоприёмник.
 «Фестиваль» — советская и российская музыкальная группа.
 «Фестиваль» — британский комедийный фильм 2018 года Иэна Морриса.

См. также 
 Фестиваль Фестивалей — международный фестиваль игрового кино, который проходит ежегодно 24-29 июня в Санкт-Петербурге
 Фестиваль языков — массовое культурно-просветительское мероприятие, которое проводят организации эсперантистов